Az Icon jelentései:
Icon (Olivia Newton-John-album)
Icon (Paradise Lost-album)
Icon (Megadeth-album)